Оберт — повне коло руху чого-небудь навколо власної осі.

Прізвище 

 Адам Оберт (;  2002) — словацький футболіст, центральний захисник
 Герман Оберт (; 1894—1989) — австро-німецький фізик і винахідник.
 Йозеф Оберт (; 1938—2020) — чехословацький футболіст, нападник.
  (;  1978) — американська акторка й модель.

Ім'я 
 Оберт Біка (;  1993) — папуаський футболіст, півзахисник.

Топонім 
 Оберт () — селище () у США, в окрузі Седар штату Небраска.

Інше 
 9253 Оберт (9253 Oberth) — астероїд головного поясу, відкритий 25 березня 1971 року.